Земля́ Афроди́ты () — самая большая из трёх обширных возвышенностей («материков») Венеры. По площади близка к Африке, а её длина составляет почти половину окружности планеты (точных значений нет из-за отсутствия резких границ). Расположена недалеко от экватора. Названа в честь греческой богини любви и красоты Афродиты; это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 году.

На краю Земли Афродиты (к западу от области Атлы) в 1985 году приземлились посадочные модули космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2».

В 2020 году Землю Афродиты удалось сфотографировать сквозь облака прибору WISPR солнечного зонда «Паркер».

Общее описание 
Земля Афродиты находится на обратном (то есть повёрнутом от Земли во время максимального сближения с Венерой) полушарии планеты. Она вытянута примерно вдоль параллели 10° ю. ш., а её центр расположен около  Границы Земли Афродиты довольно размыты, их можно проводить по разному уровню высоты и поэтому разные оценки её площади и положения её крайних точек сильно отличаются. По одной из оценок по долготе она простирается примерно от 50° до 210° в. д., а по широте — от 20° с. ш. до 40° ю. ш.. По другой оценке Земля Афродиты простирается от 10° с. ш. до 45° ю. ш. и охватывает долготы 60° — 210°, а её восточная оконечность — область Атлы — доходит до 30° с. ш., согласно этой же оценке протяжённость Земли Афродиты составляет около 18 тысяч км, а в широтном направлении — более чем 5 тысяч км. Также существует оценка, что Земля Афродиты охватывает 12-178° в. д. и 9° с. ш. — 11° ю. ш.. Её площадь сильно зависит от того, по какому уровню высоты проводить её границы. В частности, есть оценки 29 и 41 млн км². Первая из этих оценок примерно равна площади Африки, а вторая Азии.

Формой Земля Афродиты напоминает скорпиона, смотрящего на запад. В ней выделяются три горные области (с запада на восток): область Овды, область Тефии и область Атлы. Последняя — наименьшая по площади, но самая высокая: она содержит вторую по высоте возвышенность планеты (и её самый высокий вулкан) — гору Маат.

Рельеф 
Рельеф Земли Афродиты более изрезан, чем у Земли Иштар. Её поверхность пересечена складками и трещинами, что свидетельствует о больших сжимающих силах. Есть также крупные лавовые потоки. Эту местность пересекают каньоны и некоторые кольцевые структуры. На Земле Афродиты есть и несколько горных хребтов, но их высота составляет лишь половину высоты гор Земли Иштар.

Область Овды обладает интересными характеристиками. Её хребты тянутся в двух разных направлениях, которые указывают на то, что сжимающие горообразующие силы действуют с нескольких направлений. Есть также тёмные области, которые, вероятно, представляют собой затвердевшие лавовые потоки. Кроме того, на поверхности имеются трещины со следами излияния лавы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карты на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature:
 
 
 

Поверхность Венеры